De naam van de Kazachse hoofdstad Astana tot 1994
oblast Aqmola, waarbinnen deze stad ligt